De Gazet van Antwerpen Trofee 2002-2003 begon op 1 november met de Koppenberg en eindigde met de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle op 23 februari. De Trofee telt dit jaar 7 crossen. De eindwinst was voor de Belg Sven Nys.

Eindklassement (top 10)

Uitslagen

2002-2003
Veldrijden in 2002
Veldrijden in 2003